GHA steht als Abkürzung für:

 Gambia Handball Association, Dachverband der Handballvereine im westafrikanischen Staat Gambia
 Ghana, Länderkürzel nach ISO 3166 und olympisches Mannschaftskürzel
 Ghana Airways, von 1958 bis 2004 die nationale Fluggesellschaft Ghanas, Sitz in Accra nach dem ICAO-Code
 Flughafen Noumérat - Moufdi Zakaria, der Flughafen von Ghardaia in Algerien nach dem IATA-Flughafencode
 Globale Hektar, Maßeinheit für die Biokapazität

GHA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Leipzig (für Geithain)

Gha steht für:

 Ƣ, vom „q“ des lateinischen Alphabets abgeleiteter Buchstabe

Abkürzung